Cleon (Atheens politicus), een Atheens politicus uit de 5de eeuw voor C.
Cleon (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologische
Cleon van Curium, schrijver van de Argonautica (niet extant)

Voor de gemeente in Franse departement Seine-Maritime zie Cléon